Wheatland kan syfta på:

Kanada 

 Wheatland County, Alberta
 Wheatlands No. 163, Saskatchewan, en kommun

USA 
 Wheatland, Kalifornien
 Wheatland, Indiana
 Wheatland, Iowa
 Wheatland, Missouri
 Wheatland, Montana
 Wheatland, New Mexico
 Wheatland, New York
 Wheatland, North Dakota
 Wheatland, Oklahoma
 Wheatland, Pennsylvania
 Wheatland, Kenosha County, Wisconsin
 Wheatland, Vernon County, Wisconsin
 Wheatland, Wyoming

Se även
 Wheatland County, Montana